Alle est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :
 Alle, une rivière principalement polonaise (qui coule près du site de la bataille de Friedland) ;
 Alle, une commune suisse du  canton du Jura ;
 Alle ou Alle-sur-Semois, une section de la commune belge de Vresse-sur-Semois, située en Région wallonne dans la province de Namur ;
 Alle, un woreda (district) d'Éthiopie ;
 Alle, un genre monotypique d'oiseaux dont la seule espèce est le Mergule nain (Alle alle).

Homonymie de toponyme